Víctor Andrade puede referirse a:
Olegario Víctor Andrade, intelectual argentino; 
Olegario Víctor Andrade (Misiones), lugar de la Argentina; 
Víctor Andrade Uzquiano, intelectual boliviano; o
Víctor Andrade, baloncestista ecuatoriano.